Lator Géza (1857–1888) jogász
 Lator Géza (1889–?) jégkorongozó, játékvezető, sportvezető